Garfield é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:

 Condado de Garfield (Colorado)
 Condado de Garfield (Montana)
 Condado de Garfield (Nebraska)
 Condado de Garfield (Oklahoma)
 Condado de Garfield (Utah)
 Condado de Garfield (Washington)

Desambiguações de topônimos